Турн-и-Таксис:

 Турн-и-Таксис — аристократический род Священной Римской империи.
 Турн-и-Таксис, Альберт (1867—1952) — восьмой князь Турн-и-Таксис в 1888—1918 годах.
 Турн-и-Таксис, Альберт (род. 1983) — 12-й князь из рода Турн-и-Таксис.
 Турн-и-Таксис, Елизавета (1860—1881) — принцесса из дома Турн-и-Таксис, дочь наследного принца Максимилиана Антона Турн-и-Таксиса и Елены Баварской.
 Турн-и-Таксис, Елизавета Елена (1903—1976) — принцесса Турн-и-Таксис, титулярная королева-консорт Саксонии, супруга Фридриха Кристиана Саксонского, маркграфа Мейсенского.
 Турн-и-Таксис, Инига (1925—2008) — принцесса Турн-и-Таксис.
 
 Турн-и-Таксис, Луиза (1859—1948) — принцесса из дома Турн-и-Таксис, дочь принца Максимилиана Турн-и-Таксис и Елены Баварской, супруга принца Фридриха.
 Турн-и-Таксис, Людвиг Филипп (1901—1932) — принц из семьи Турн-и-Таксис, сын 8-го князя Турн-и-Таксиса Альберта и его супруги Маргариты Клементины Австрийской.
 
 Турн-и-Таксис, Маргарита (1909—2006) — принцесса Турн-и-Таксис, в замужестве принцесса Бурбон-Пармская.
 Турн-и-Таксис, Пауль (1843—1879) — принц Турн-и-Таксис, близкий друг короля Баварии Людвига II.
 Турн-и-Таксис, София Фридерика (1758—1800) — принцесса Турн-и-Таксис, княгиня Радзивилл.
 Турн-и-Таксис, Франц Иосиф (1893—1971) — 9-й князь Турн-и-Таксис, сын 8-го князя Турн-и-Таксиса Альберта и его супруги Маргариты Клементины Австрийской.
 Турн-и-Таксис, Фридрих Вильгельм (1805—1825) — принц Турн-и-Таксис, лейтенант прусской армии.
 Турн-и-Таксис, Эгон Максимилиан (1832—1892) — принц Турн-и-Таксис, подполковник австрийской армии.